Muckenbach ist ein geographischer Name

von Gewässern:
 Muckenbach (Hungermühlbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Hungermühlbachs (zum Röhrnachmühlbach, zur Mitternacher Ohe) bis vor der Winkelmühle von Spiegelau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Muckenbach (Lanzenbach), linker Zufluss des Lanzenbach (Speltach) bei Oberspeltach, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Muckenbach (Neckar), rechter Zufluss des oberen Neckars vor Deißlingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg. Siehe auch Liste der Zuflüsse des Neckars
 Muckenbach (Schafbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Schafbachs (zum Main) bis zur Scheckenmühle, Stadt Ochsenfurt, Landkreis Würzburg, Bayern
 Muckenbach (Schwabach), linker Zufluss der Schwabach (Regnitz) bei Uttenreuth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

von Orten:
 Muckenbach (Grendelbruch), Ortsteil der Gemeinde Grendelbruch, Département Bas-Rhin, Region Elsass, Frankreich
 Muckenbach (Nittenau), Stadtteil von Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern 
 Muckenbach (Ralingen), Wohnplatz im Ortsteil Edingen der Ortsgemeinde Ralingen, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Muckbach
 Muckenseebach